Валент () — западноримский политический деятель начала V века.

В 408—409 годах Валент занимал должность комита пеших доместиков. В 409 году он находился на посту магистра обеих армий Запада. В конце того же года Валент входил в состав посольства императора Гонория к узурпатору Приску Атталу.

Литература 
 

Военные магистры
Военачальники V века